Il singolare del torneo di tennis Family Circle Cup 1991, facente parte del WTA Tour 1991, ha avuto come vincitrice Gabriela Sabatini che ha battuto in finale Leila Meskhi 6-1, 6-1.

Teste di serie 

 Martina Navrátilová (quarti di finale)
 Gabriela Sabatini (campionessa)
 Arantxa Sánchez Vicario (semifinali)
 Jana Novotná (quarti di finale)
 Katerina Maleeva (secondo turno)
 Jennifer Capriati (terzo turno)
 Helena Suková (quarti di finale)
 Nataša Zvereva (semifinali)

 Leila Meskhi (finale)
 Helen Kelesi (terzo turno)
 Sandra Cecchini (terzo turno)
 Isabel Cueto (secondo turno)
 Regina Rajchrtová (primo turno)
 Mercedes Paz (terzo turno)
 Katia Piccolini (primo turno)
 Sabine Hack (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Family Circle Cup 1991